Мокру́ши:

 Мокруши — исторический район в Санкт-Петербурге.
 Мокруши — бывшая деревня в Чернушинском районе Пермского края.

См. также 
 Мокруша